

Pessoas
 Petrus Capuanus († 1214), teólogo e escolástico italiano
 Petrus Aponensis, também conhecido como Pedro de Abano (1250-1316), filósofo e professor de Medicina na Universidade de Pádua
 Petrus Baldus de Ubaldis (1327-1400), jurista italiano.
Petrus Christus (1410-1420), pintor flamengo
Petrus Apianus (1495-1552), humanista e matemático alemão.
 Petrus Ramus (1515-1572), humanista e pedagogo francês
 Petrus Canisius (1521-1597), jesuíta flamengo que combateu a divulgação do Protestantismo
 Petrus Mulerius (1599-1647), professor de física e botânica da Universidade de Gröningen
Petrus Camper (1722-1789), naturalista e anatomista holandês
Petrus Castrus
Petrvs (Cantor e Compositor)

Outros
Pétrus (vinho)

Desambiguações de antropônimos